Leonardo este un nume frecvent, ce poate fi folosit cu referire la:

 Leonardo da Vinci, om de știință și artist italian
 Leonardo DiCaprio, actor american
 Leonardo Araújo, fotbalist și antrenor brazilian de fotbal
 Leonardo Padura Fuentes, jurnalist cubanez
 Leonardo (companie), retailer de încălțăminte din România